Појам "Рамадан" се може односити на:

 Рамадан - археолошко налазиште јужно од села Вишњица
 Рамадан (исламски празник) - исламски празник Рамазан

Или:

 Рамадан Соби - Рамадан Соби Ахмед, професионални је египатски фудбалер